Сунак:
 Сунак, Риши (род. 1980) — британский политик.
 Сунак — вариант транскрипции названия города Сыгнак.